Kelso peut faire référence à :

Localités 
 Kelso, ville écossaire de la région des Scottish Borders ;
 Kelso, ville américaine de l'État de Washington ;
 Kelso, ville australienne de Nouvelle-Galles du Sud.
 Kelso, un village du comté de Scott, dans le Missouri, aux États-Unis
 Kelso :  une petite localité abandonnée de la région d’Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Sports 
 Kelso RFC, club de rugby à XV de la ville écossaise de Kelso.

Fictions 
 Bob Kelso, un personnage de la série télévisée américaine Scrubs ;
 Michael Kelso, un personnage de la série télévisée américaine That '70s Show.

Autres 
 Kelso (1957-1983), cheval de course pur-sang anglais ;
 Janet Kelso (née en 1975), biologiste sud-africaine ;
 Karen Kelso (1963-), joueuse de squash américaine ;
 Mayme Kelso (1867-1946), actrice américaine ;
 Megan Kelso (1968-), bédéaste américaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme